Louis Colin (né à Neuchâtel le  et mort à La Chaux-de-Fonds le ) est un photographe suisse.

Biographie 
 
Louis Colin a probablement travaillé comme photographe portraitiste à La Chaux-de-Fonds de 1851 jusqu'à sa mort. Son fils Ami, né en 1851, reprend alors l'atelier photo du 15 rue de l'Hôpital (aujourd'hui : 56 rue Numa-Droz). Celui-ci s'associe à Wilhelm Engst en janvier 1882. De juin 1882 à août 1885, cependant, Ernest Gartheis dirige l'entreprise. Alphonse Colin était aussi un fils de Louis Colin. De nombreux négatifs ont été découverts en 1886 après un incendie dans l'ancien studio de Colin.

La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds conserve environ 2 600 négatifs de la succession de Colin dans le fonds Louis Colin. Les photographies de Colin se trouvent également à l' Abbaye de Saint-Maurice, au Château et musée de Valangin, au Pfyn Archiv Zeitgarten, au Musée national suisse et aux Archives de l'État du canton de Nidwald.

Galerie

Bibliographie 

 .

Notes et références

Liens externes 

Naissance en janvier 1821
Naissance à Neuchâtel
Photographe suisse du XIXe siècle
Photographe portraitiste
Décès à La Chaux-de-Fonds
Décès en avril 1881
Décès à 60 ans